Il singolare maschile  del torneo di tennis Canada Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jeff Borowiak che ha battuto in finale Jaime Fillol 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez (terzo turno)

  Manuel Orantes (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1977